Por Marquês de Caravelas pode estar à procura de:
José Joaquim Carneiro de Campos - primeiro e único Visconde e primeiro Marquês de Caravelas;
Manuel Alves Branco - segundo Marquês de Caravelas.

Desambiguação